Ariel ima več pomenov:
 biblijsko ime za Jeruzalem,
 srednjeveški povodni duh,
 duh pri pesnikih, ki varuje nedolžnost,
 Ariel, Uranov naravni satelit.
 Pridi, moj mili Ariel - mladinska povest slovenske pisateljice Mire Mihelič.
 Ariel (ime)
angel Ariel